El Doctor John A. Zoidberg, normalmente conocido como Doctor Zoidberg, es un personaje de ficción de la serie de televisión Futurama. Zoidberg es el médico de la empresa Planet Express.

Es un alienígena parecido a una langosta procedente del planeta Decapod 10. Zoidberg combina características de varias criaturas marinas, escabulléndose de lado como un cangrejo, expulsando tinta como un pulpo o calamar, y creando perlas en su tracto digestivo como las ostras. Su ciclo de vida es bastante interesante: reúne las características de distintos animales marinos. Desde su nacimiento, las etapas larvarias de su especie, según la forma en que rejuvenece en un capítulo, tienen las características de: Una esponja marina, un gusano tubícola, una estrella de mar, un erizo de mar, un pez sapo, una lamprea, una almeja, un cangrejo herradura y una sepia.

Biografía 

John A. Zoidberg nació en el planeta Decapod 10. Desde pequeño soñaba con ser comediante, pero su madre se lo impidió con el pretexto de que sus padres se revolverían en sus tumbas si no se convertía en doctor. Cuando decidió estudiar medicina, su madre le replicó que no debería abandonar sus sueños de ser comediante.

Se fue a vivir a la Tierra donde hizo, según declarara él mismo «un dinerillo con las eutanasias». Comenzó a trabajar como doctor especialista en anatomía alienígena durante la guerra donde conoció al profesor farnsworth y el mismo le promete que van a trabajar juntos luego de una experiencia con un Yeti espacial ,y hace alrededor de 10 años empezó a ejercer medicina en el campo de la medicina humana en la empresa Planet Express , donde proporciona cuidados médicos incompetentes a la tripulación. En una ocasión le dice a Fry: «¡Jovencito!, soy experto en fisiología humana, ¡así que escoge una boca y ábrela!». 

Es un gran doctor pero únicamente trabajando en extraterrestres , es decir no humanos , por lo cual resulta dudosa su eficiencia como doctor en Planet express. Como justificación de que no tiene un título médico, responde que «lo perdió en un volcán», además de que sus conocimientos resultan inexactos en algunos puntos.

Además posee un doctorado en historia del arte.

Personalidad 

Vive por debajo del umbral de la pobreza y Hermes Conrad lo detesta. A menudo se le trata como el marginado del grupo, como puede verse en el capítulo 19 de la tercera temporada (Bien está lo que está Roswell), en el que después de que Bender saliera volando por la ventana de la nave van todos en su búsqueda y Leela dice: «De acuerdo, este es el plan; Zoidberg, recoge los trozos, los demás descansad un rato», aunque a este parece no importarle porque cuando ya está acabando de recogerlos se ve a Zoidberg, hablando solo dice: «Y Zoidberg recoge otro trozo, ¡el público está entusiasmado! ¡Ioohhhh!».

El porqué de esta marginación se debe a varios factores:

En primer lugar: tiene una estética repugnante, además de que suele alimentarse de cosas que resultan desagradables para todos.

En segundo lugar: ha hecho actuaciones deplorables como inculpar a Fry de haber roto la botella del profesor, o cortarle a Fry un brazo en una pelea contra este, por una hembra de su especie, la cual era evidente que nunca podría conseguir.

En tercer lugar: su incompetencia profesional, ya sea en la medicina -que es donde más se evidencia-, como comediante -por ser una langosta sosa-, o en un caso como detective -por no poder darle solución a un caso de asesinato en el cual el asesino era evidente-.

En cuarto lugar: está su torpeza causada por sus pinzas que le impiden una adecuada manipulación de varios objetos.

Marginación 
Zoidberg es un personaje a menudo despreciado por sus compañeros.

 Capítulo: 1x12- Cuando los extraterrestres atacan: Después de que Fry salvara al mundo, representando el último capítulo de la serie “Abogada soltera”, los omicronianos le adjudican a esta representación un “mediocre alto” y deciden no dar a conocer la receta de la inmortalidad. Entonces Fry le dice furiosamente a Zoidberg: “Y todo porque usted se sobrepasó”, aunque la verdadera culpa era de Leela.

 Capítulo: 3x01- Amazonas con ganas: Hermes informa a la tripulación de que Mordelón ha estado escupiendo bolas de pelos. Entonces Hermes dice: “Todos queremos a Mordisquitos, así que lo justo es que colaboremos y limpiemos entre todos. Aun así propongo obligar a Zoidberg a hacerlo”, decisión con la cual todos están de acuerdo. También cuando Zoidberg le refiere a Hermes la historia de como había recuperado su caparazón este responde: "Cuentaselo a la Ostra de tu Abuela".

 Capítulo: 3x11- Mal del ordenador central: En este capítulo están todos reunidos en la mesa de trabajo y el profesor anuncia que ya hacían 10 años de la llegada de Zoidberg a Planet Express. Entonces el profesor grita: "¡Hurra a discreción!", y los demás responden: "Hurra", con un evidente gesto de apatía. Aquí se evidencia el poco interés de los trabajadores de Planet Express hacia Zoidberg.

 Capítulo: 3x14- Tiempo a trompicones: Cuando Fry dice que no quiere quedarse sólo, Zoidberg les dice a todos que lo tienen a él y estos no muestran interés alguno, así que se pone a llorar.

 Capítulo: 4x14- Obsoletamente fabuloso: Al final del capítulo, cuando Bender, tras ser desactualizado y cambiado por piezas de madera, está atrapado mientras sus amigos se queman, pide ayuda al robot 1X diciéndole: "¡Salva a mis amigos... y a Zoidberg!".

 Capítulo: 4x05- El sabor de la libertad: Debido al hecho de que Zoidberg durante el día de la Libertad se comiera la bandera del planeta Tierra, causó el repudio de todas las personas, mostrándolo con quema de muñecos, pancartas, y canciones en contra de él. Fry por esto exclama: "Si que odian a Zoidberg", y Bender responde: "Farsantes, yo ya odiaba a Zoidberg antes que estuviera de moda".

 Capítulo: 4x18- Los obstáculos de Leela como mutante adolescente: Cuando el profesor está a punto de ahogarse en "la fuente de la vejez" y desaparecer para siempre grita sin ninguna razón aparente: "¡Con mi último aliento maldigo a Zoidberg !".

Sin embargo, en muchos episodios se ha demostrado que sus compañeros si lo consideran su amigo y se preocupan por él, especialmente el Profesor Farnsworth (debido a los eventos relatados en el capítulo 6x23 - The Tip of the Zoidberg).

Relaciones amorosas 

Zoidberg nunca ha tenido la oportunidad de aparearse pues en su especie el macho, después de aparearse muere. Aun así durante la serie ha tenido relaciones con el sexo opuesto.

 Langosta. Es una langosta que Zoidberg conoció una noche en «The Hip Joint» (en el capítulo Obras de amor perdidas en el espacio). Se enamoró de ella en cuanto la vio. Al final de la noche se puede ver que Zoidberg sale de «The Hip Joint» junto con la langosta.

 Medusa espacial. Es una especie de medusa gigante que se encuentra en el enorme crucero espacial llamado "Titanic", en el episodio A Flight To Remember se ve cuando todos están emparejados y Zoidberg está abrazado junto a ella en un tono amoroso.

 Edna. Es una hembra de su especie con la cual, gracias a la ayuda de Fry, logró tener una cita. Finalmente esta relación no prosperó, pues Edna al conocer que todo lo que le había dicho Zoidberg provenía de la mente de Fry, se enamoró de este, razón por la cual Zoidberg retó a Fry a un duelo a muerte para decidir quien se quedaría con Edna.

 Marianne. Es una humana que trabaja como florista, quien carece del sentido del olfato, Zoidberg se enamora y decide darle el sentido del olfato realizándole un trasplante de nariz, con el temor que pudiese rechazarlo. Increíblemente, Marianna rechaza el olor de las flores y prefiere el aroma de Zoidberg, por lo que termina su negocio de florista y comienza a trabajar en el departamento de aseo, manteniendo su relación con Zoidberg.

Enlaces externos 

Zoidberg
Zoidberg
Zoidberg
Crustáceos en la cultura